Ранчо Сијенто Дијесисеис има више значења:

 Ранчо Сијенто Дијесисеис (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сијенто Дијесисеис, Позо Синкуента и Нуеве (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику